Schlotterbeck ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Schlotterbeck (* 1982), deutscher Wasserballspieler
 Dieter Schlotterbeck, Filmregisseur 
 Friedrich Schlotterbeck (1909–1979), deutscher Widerstandskämpfer und Autor
 Fritz Schlotterbeck (1876–1940), deutscher Chemiker
 Jakob Schlotterbeck (1884–1961), deutscher Politiker (DVP) 
 Jakob Christian Schlotterbeck (1757–1811), deutscher Porträtmaler und Kupferstecher
 Johann Friedrich Schlotterbeck (1765–1840), deutscher Dichter, Lehrer und Verwaltungsbeamter
 Keven Schlotterbeck (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Nico Schlotterbeck (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Niels Schlotterbeck (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Friedrich Schlotterbeck (1777–1819), österreichischer Landschaftsmaler und Kupferstecher

Schlotterbeck ist der Familienname folgender fiktiver Personen:
 Witwe Schlotterbeck, eine Figur in den Romanen um Räuber Hotzenplotz